Le guet royal est une unité de sécurité créée à Paris en décembre 1254 par Saint Louis, essentiellement chargée de la police de la ville.
 Le droit de guet et de garde était une obligation rendue à certains seigneurs en France sous l'Ancien Régime
 Par extension, guet se dit à propos de toute opération de surveillance.
 Le guet ou guett est le nom donné à l’acte de divorce juif.

Notes et références

Voir aussi 
 Guetteur